Estación de Etxebarri puede hacer referencia a:

Estación de Etxebarri (Metro de Bilbao), estación de las líneas 1 y 2 del Metro de Bilbao;
Estación de Etxebarri (Euskotren), estación de las líneas 1, 1D y 3 de Euskotren;
Estación de Kukullaga, estación de la línea 3 del Metro de Bilbao (denominada Etxebarri-Norte en el proyecto constructivo).